Le mot contraction est employé dans plusieurs domaines :

 en linguistique, la contraction est une réduction d'entités linguistiques par des procédés phonétiques et grammaticaux ;
 en médecine et en physiologie :
 contraction musculaire,  
 contraction utérine lors d'accouchement ;
 en mathématiques :
 la contraction tensorielle est un procédé de calcul sur les tenseurs,
 une application contractante est aussi appelée une contraction,
 le principe de contraction, en théorie des probabilités et statistique fondamentales ;
 en astrophysique, la contraction de Kelvin-Helmholtz,
 en physique, la contraction est l'opposé de la dilatation thermique,
 en économie, une contraction est une diminution du niveau d'activité,
 en musique, Contraction est un groupe rock progressif québécois.